Autoroutes du Sud de la France, een private wegbeheerder in het zuiden en zuidwesten van Frankrijk
Advanced Systems Format, een containerformaat ontwikkeld door Microsoft
Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, een kunstmestfabriek